Сиявуш:

 Сиявуш — в иранской мифологии сын легендарного царя Ирана Кей-Кавуса и отец Кей-Хосрова.
 Сиявуш — легендарно-историческая пьеса азербайджанского поэта и драматурга Гусейна Джавида.